Квинке () — немецкая фамилия:
 Квинке, Генрих Иренеус (1842—1922) — немецкий врач, младший брат Георга Квинке
 Квинке, Георг Герман (1834—1924) — немецкий физик, старший брат Генриха Квинке

См. также 
 Отёк Квинке